Nacher oder Nácher ist der Familienname folgender Personen:

 José Vicente Nácher Tatay (* 1964), spanischer Ordensgeistlicher und Erzbischof von Tegucigalpa in Honduras
 Santiago Ibáñez Nacher (* 1972), spanischer Basketballspieler